Донгнай — вьетнамский топоним:

 Донгнай — провинция во Вьетнаме.
 Донгнай — река во Вьетнаме.
 Донгнай — национальный парк на юге Вьетнама.
 Донгнай () — община в уезде Буданг, провнция Биньфыок, Вьетнам.
 «Донгнай» () — еженедельное литературное обозрение, издававшееся в Кохинхине в 1933 г.
 Верхняя Донгнай (; ) — вулкан во Вьетнаме.
 Нижняя Донгнай (; ) — вулкан в юго-восточном Вьетнаме в провинции Донгнай, в районе Хошимина.